Crissey puede referirse a:
 Crissey, comuna francesa situada en el departamento de Jura.
 Crissey, comuna francesa situada en el departamento de Saona y Loira.